Estatus (Del latín status -"estado", "condición"-), puede referirse a:

Estatus, "posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social".
Situación relativa de algo dentro de un determinado marco de referencia.

Otros usos
 Statu quo, frase latina que se traduce como "estado de las cosas".
 Statu quo ante bellum, frase latina que se traduce como "estado en que las cosas estaban antes de la guerra". 
 Status Quo, grupo de rock británico de los años 1960.

Notas

Enlaces externos